Il doppio del torneo di tennis Nottingham Challenger 2 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Josh Goodall e Martin Lee che hanno battuto in finale Jean-Michel Péquery e Aisam-ul-Haq Qureshi 6-4, 7-60.

Teste di serie 

 Jean-François Bachelot /  Nicolas Mahut (primo turno)
 Santiago González /  Diego Hartfield (primo turno)

 Mark Hilton /  Jonathan Marray (primo turno)
 Mustafa Ghouse /  Harsh Mankad (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger 2005